

Cinema
 On the Rocks – film del 2020 diretto da Sofia Coppola

Musica
 On the Rocks – album della Byron Band
 On the Rocks – singolo di Nicole Scherzinger

Teatro
 On the Rocks – commedia del 1933 di George Bernard Shaw

Televisione
 On the Rocks – serie televisiva statunitense del 1975

Altro
 On the rocks – termine utilizzato nel bartending per indicare un cocktail servito con ghiaccio